Gustav Kauffmann ist der Name folgender Personen:

* Gustav Kauffmann (Politiker, 1854) (1854–1902), deutscher Politiker (DFP, FVp)
 Gustav Kauffmann (Politiker, 1894) (1894–1969), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Gustav Kaufmann